Лъка̀, или лъ̀ка, може да се отнася за някое от следните понятия.

 лъка̀ – ниско място край река (синоними: ливада, пас(б)ище, морава, зеленина)

Села Лъка в България 
 Лъка̀, област Бургас, община Поморие
 Лъ̀ка, област Смолян, община Смолян

Села Лъка в Гърция 
 Лъка, днес Милохори, дем Еордея, Западна Македония
 Лъка, днес Ланка, дем Хрупища, Западна Македония
 Лъка, бивше село в Костурско, Западна Македония

Производни на Лъка 
 Села в България
 Войкова лъ̀ка, област Смолян, община Рудозем
 Милчина лъ̀ка, област Видин, община Грамада
 Широка лъ̀ка, област Смолян, община Смолян
 Лъка̀вица, област Пловдив, община Лъки
 Лъ̀ки, област Благоевград, община Хаджидимово

 Други в България
 Пеша лъ̀ка – закрити колиби, присъединени към Видраре (Софийска област, община Правец)
 Попина лъ̀ка – курортна местност в област Благоевград, община Сандански
 Лъка̀та – закрита махала, присъединена към Скандалото (област Ловеч, община Априлци)
 Лъ̀ки – град в област Пловдив, община Лъки

Вижте също 
 Лъки (пояснение)